Вики Мишел (, Чигвел, 14. децембар 1950) британска је глумица. Најпознатија је по улози конобарице Ивет из популарног британског ситкома Ало, ало! сниманом од 1982. до 1992. године.

Филмографија 

|-
| 1970−1973. || || Softly, Softly: Taskforce || Рин, Ре, Ванда Харис || гостујуће улоге, разне улоге
|-
| 1971. || || Virgin Witch || Бети || главна улога
|-
| 1974. || || Whatever Happened to the Likely Lads? || Маделин || гостујућа улога
|-
| 1975. || || En la cresta de la ola || Тереса ||
|-
| 1976. || || Alfie Darling || Птица ||
|-
| 1976. || || The Likely Lads || Гленис ||
|-
| 1976. || Свемир 1999 || Space: 1999 || Барбара || гостујућа улога
|-
| 1976−1979. || || The Two Ronnies || Хјуз, гђа Федерстон || гостујуће улоге, разне улоге
|-
| 1977. || || Spectre || Слушкиња ||
|-
| 1977. || || The Goodies || Медицинска сестра || гостујућа улога
|-
| 1978. || || The Greek Tycoon || Никова девојка ||
|-
| 1978. || || Come Back Mrs. Noah || Слушкиња || гостујућа улога
|-
| 1978−1983. || || The Professionals || Џо, Тина || гостујуће улоге, разне улоге
|-
| 1980. || || Minder || Сара Џејн || гостујућа улога
|-
| 1982. || || Don't Rock the Boat || Џенет || гостујућа улога
|-
| 1982−1992. || Ало, ало! || 'Allo 'Allo! || Ивет Карт-Бланш || главна улога
|-
| 1983. || || Are You Being Served? || || гостујућа улога
|-
| 1985. || || The Kenny Everett Television Show || разне улоге || разне улоге
|-
| 1987−1990. || || Blankety Blank || Вики Мишел || епизодна улога
|-
| 1993−1997. || || Celebrity Squares || Вики Мишел || епизодна улога, специјални гост
|-
| 1997. || || Gayle's World || Гост || специјални гост 
|-
| 1999. || || The Colour of Funny || Пеги Линч ||
|-
| 1999. || || The Vanessa Show || Вики Мишел || гостујућа улога, специјални гост
|-
| 2002. || || The Weakest Link || Вики Мишел || гостујућа улога, специјални гост
|-
| 2004. || || Britain's Greatest Sitcom || Вики Мишел || улога у документарцу
|-
| 2006. || || All in the Game || Ема ||
|-
| 2007. || || The Return of 'Allo 'Allo! || Ивет Карт-Бланш || главна улога, улога у ТВ специјалу
|-
| 2007−2009. || || Emmerdale || Патриција Фостер || епизодна улога
|-
| 2007. || Хотел Вавилон || Hotel Babylon || Сузет ||
|-
| 2008. || Селебрити мастершеф || Celebrity Masterchef || Вики Мишел || такмичар
|-
| 2008−2011. || || Greatest Christmas Comedy Moments || Вики Мишел || улога у документарцу
|-
| 2009. || || Loose Women || Вики Мишел || специјални гост
|-
| 2010. || || Resentment || Аманда Њумен ||
|-
| 2011. || || Doctors || Пени Лестер || гостујућа улога
|-
| 2012. || || Run For Your Wife || Туристкиња || камео улога
|-
| 2012. || || The Mario Rosenstock Show || Сали О'Брајен || гостујућа улога
|-
| 2013. || || The Callback Queen || Дебора Вајтон ||
|-
| 2014. || || C.O.O.L.I.O Time Traveler Gangster || Гђа Азнавоур ||
|-
| 2014. || || No Reasons || Др Викторија Спенсер ||
|-
| 2014. || || I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! || Вики Мишел || такмичар
|-
| 2017. || || The Keith & Paddy Picture Show || Вики Мишел || гостујућа улога, специјални гост
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1950.
Британске глумице